Les Championnats d'Europe d'haltérophilie 2019 ont lieu à Batoumi en Géorgie (pays) du  au .

Podiums

Hommes

Femmes

Notes et références 

2018
Haltérophilie
Haltérophilie 2019
2019 en Géorgie
Haltérophilie en 2019
Sport en avril 2019